La saison 2001-2002 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie. Engagée en Super Division, en Coupe d'Algérie et en Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, l'USM Alger remporte à l'issue de la saison le titre de champion d'Algérie.

Compétitions

Championnat d'Algérie

Journées 1 à 15

Journées 16 à 30

Coupe d'Algérie

Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 2002

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Statistiques des buteurs 

 Total des buts dans le jeu, hors c-s-c.

Notes et références

Liens externes 
 

2001-2002
Alger USM
Football en Algérie en 2001
Football en Algérie en 2002